Römischer König steht für:

 die altrömischen Könige in der Antike, siehe Liste der altrömischen Könige
 Römisch-deutscher König, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches
 Napoleon Franz Bonaparte, 1811 bis 1814 Titularkönig von Rom 

Siehe auch:
 König von Rom